Armancourt ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Armancourt (Oise)
 Armancourt (Somme)